

Patronyme 
 Ulrich von Hutten (1488- 1523), noble humaniste, proche de Martin Luther.
 Philipp von Hutten (1505-1548), aventurier, parent du précédent.
 Christoph Franz von Hutten (1673-1729), prince évêque de Würzburg.
 Franz Christoph von Hutten zum Stolzenberg (1706-1770), cardinal allemand.
 Bogdan von Hutten-Czapski (1851- 1937), aristocrate polonais.

Autres 
 Division d'infanterie Ulrich von Hutten, sous la Deuxième guerre mondiale.
 Tombeau de Hutten, peinture.

Homonymie